VivaAerobus is een luchtvaartmaatschappij uit Mexico. Het is een lagekostenmaatschappij, die begon te vliegen in november 2006. 

Ze werd opgericht door IAMSA, het grootste Mexicaanse busvervoerbedrijf, en Irelandia Aviation, een Ierse investeringsmaatschappij gericht op lagekostenluchtvaartmaatschappijen. Irelandia wordt geleid door de familie Ryan, de oprichters van Ryanair. VivaAerobus is gebaseerd op de Internationale Luchthaven van Monterrey, waar ze Terminal C gebruikt. Na Monterrey is de Internationale Luchthaven Benito Juárez van Mexico City de tweede hub van VivaAerobus.

VivaAerobus vliegt naar 37 bestemmingen (december 2017), waarvan de meeste in Mexico liggen. De buitenlandse bestemmingen liggen in de Verenigde Staten zoals Houston, Las Vegas en Los Angeles. Het is ook mogelijk om gecombineerde vliegtuig- en busreizen te boeken met het "Viaja fácil"-programma.

Viva Aerobus plaatste in 2013 een order voor 52 Airbus A320 toestellen. Het eerste exemplaar werd in oktober 2016 afgeleverd.

Per 31 december 2017 bestond de vloot uit 24 toestellen, waarvan 22 Airbus 320ceo en twee Airbus A320neo. In 2017 vervoerde de groep 8 miljoen passagiers op 87 lijnvluchtdiensten.

Mexicaanse luchtvaartmaatschappij
Noord-Amerikaanse lagekostenluchtvaartmaatschappij